Con Southern Hockey League ci si può riferire a due distinte leghe professionistiche di hockey su ghiaccio:
Southern Hockey League (1973-1977)
Southern Hockey League (1995-1996)